654 км, 654-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 654 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 524423.
 654 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 597513.
 654 км — остановочный пункт / пассажирская платформа в Костромской области.
 654 км, ОП Ост. пункт 654 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 673399.